

Nom de famille

 Dino Ciani (1941-1974), pianiste italien ;
 Edgardo Ciani (1864–1942), mathématicien italien ;
 Mickaël Ciani (né en 1984), footballeur français.

Voir aussi
 Eloisa Cianni (née en 1932), mannequin et actrice italienne.